Batec
 Batec (organització)